Il doppio maschile del Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

František Čermák e Filip Polášek erano i detentori del titolo ma Polášek ha deciso di non prendere parte alla competizione, così Čermák partecipa con Michal Mertiňák i due hanno vinto la finale contro Simone Bolelli e Daniele Bracciali per 7-5, 6-3.

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)
  Michail Elgin /  Denis Istomin (primo turno)

  Carlos Berlocq /  Alex Bogomolov, Jr. (semifinale)
  Rameez Junaid /  Rajeev Ram (primo turno)

Wildcard 

  Tejmuraz Gabašvili /  Andrej Kuznecov (primo turno)

  Evgenij Donskoj /  Igor Kunitsyn (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2012
ATP World Tour 2012